На програму Светског купа у биатлону 2012/13. такмичење у дисцилини масовни старт за жене налазило се на пет такмичења ове године. Прво је одржано у 3. колу 16. децембра 2012. у Покљуци у (Словенија), а последње 17. марта 2013. у Ханти-Мансијску (Русија).

Систем такмичења 
Стаза за масовни старт у женској конкуренцији износи 12,5 км, која се прелази у пет кругова. Биатлонке пуцају четири пута, два из лежећег, а два из стојећег става у укупно 20 мета (4 х по 5). За сваки промашај биатлонка мора на стрелишту да скија казнени круг од 150 метара. Такмичарке стартују истовремено. Prvo гађање је врши на мети са стартим бројем такмичаара, а остала по редоследу доласка на стрелиште. По правилима Светског купа учествује само 30 такмичара (упола мање од потере, јер сви крећу у исто време).

Победнице масовног старта у Светском купу 2011/12.

Освајачи медаља

Коначна табела у масовном старту

Извори 

Светски куп у биатлону 2012/13.